Johann Heberer ist der Name folgender Personen:

* Johann Heberer (Gelehrter) († 1477), deutscher Hochschullehrer und Geistlicher
 Johann Heberer sen. (1568–1628), deutscher Jurist und Historiker
 Johann Erhard Heberer (1604–1663), deutscher Kaufmann und Politiker, Bürgermeister in Schweinfurt
 Johann Philipp Heberer (1625–1701), deutscher Rechtswissenschaftler
 Johann Wolfgang Heberer (1675–1730), deutscher Jurist und Berater